Toponímia:
 Lambert (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Lambert (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí 
 Lambert (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Haut-du-Them-Château-Lambert, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Le Tilleul-Lambert, municipi francès al departament de l'Eure 
 Magny-Lambert, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Biografies:
 Prenom:
 Lambert Alonso i Torres (Godella, Horta Nord, 1863 - 1929), tenor i pintor del País Valencià
 Lambert Escaler i Milà (Vilafranca del Penedès, 1874 - Barcelona, 1957), dramaturg català 
 Lambert Heinrich von Babo (Ladenburg, 1818 - Karlsruhe, 1899), químic alemany 
 Lambert de Lieja, o Lambert de Maastricht o Sant Lambert (~ 635, Maastricht - Lieja, ~ 705) bisbe de Maastricht 
 Lambert de Lió o de Fontenelle (~ 625 - Lió, 688), abat de Fontenelle i bisbe de Lió venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Lambert Lombard (Lieja, 1505 /06 - 1566), humanista liegès
 Lambert Malatesta de Montecodruzzo (1528-87), comte de Montecodruzzo i senyor de Gaggio, Villalta, Serra, Tornano i Ciola Araldi
 Lambert I de Nantes (?-836), comte de Nantes i prefecte de la Marca Bretona (818 -831) i Duc de Spoleto (834 -836) 
 Lambert II de Nantes comte de Nantes, de Rennes i d'Anjou, de la família franca dels Widònides 
 Lambert Palmart impressor d'origen flamenc, establert a València al 
 Lambert Pietkin (Lieja, principat de Lieja, 1613 – 1696), sacerdot i compositor liegès 
 Lambert I Polentani, fill de Guiu I Polentani al que va succeir a la seva mort el 1297 com a senyor de Ravenna 
 Lambert II Polentani, fill i successor de Ostasi I Polentani a la senyoria de Ravenna el 1346 
 Lambert de Saragossa (Saragossa, segle VIII?), màrtir decapitat per la seva fe cristiana, venerat com a sant 
 Lambert Schaus (Luxemburg 1908 - 1976), polític i advocat luxemburguès 
 Lambert I de Spoleto, duc i marcgravi de Spoleto (860-871 i 876 - 880), fill de Guiu I de Spoleto al que succeí (~860)
 Lambert II de Spoleto (? - 898), duc de Spoleto (894 – 898), rei d'Itàlia (894 – 898) i emperador d'Occident 
 Lambert Visconti de Gallura, patrici de Pisa, net d'Albert Visconti, patrici de Pisa que vivia a la meitat del 
 Lambert de Vença (Bauduen, 1084 - Vença, 1154), monjo benedictí francès, bisbe de Vença 
 Jean-Lambert Tallien (París, Regne de França, 1767 - 1820), revolucionari francès 
 Cognom:
 Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona, 1884 - 1945) compositor, director i pedagog català 
 Michel Lambert
 Pierre Lambert o simplement Lambert (París, 1920 - 2008), polític francès líder del moviment trotskista internacional
 Miecislau II Lambert (990 - 1034), duc i rei de Polònia, fill de Boleslau I el Valent 
 Élie Lambert (1888 - 1961), historiador d'art i arqueòleg francès
 Johann Heinrich Lambert (Mulhouse, 1728 - Berlín, 1777), matemàtic, físic, astrònom i filòsof alsacià
 Miscel·lània:
 Constant Lambert (Londres, 1905 - 1951), compositor britànic 
 Llei de Lambert-Beer, en òptica, relació entre l'absorció de llum i les propietats del material travessat
 Projecció cònica conforme de Lambert, projecció cònica simple que és freqüentment usada en navegació aèria 
 Sèrie de Lambert, sèrie matemàtica
 Síndrome de Lambert-Eaton, trastorn autoimmunitari rar que es caracteritza per debilitat muscular de les extremitats 
 Xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa), espècie d'arbre endèmic de Califòrnia